Pekka Niemi (1909–1993) világbajnok, olimpiai bronzérmes finn sífutó
 Pekka Niemi (1952) olimpiai bronzérmes finn súlyemelő